Sune Håkansson kan syfta på:

Sune Håkansson (politiker), en svensk politiker grundare av, och partiledare för Ronnebypartiet.
Sune Håkansson (två nedvända sparrar) (1300-talet), en ståthållare på Viborgs fästning